Uroš Krek je lahko:
 Uroš Krek (skladatelj)
 Uroš Krek, državni sekretar Republike Slovenije